Jeffrey Vallance (1955-), artiste américain ;
 Jim Vallance (1952-), musicien canadien ;
 John Vallance (1770-1823), graveur américain ;
 Louise Vallance (1966-), actrice canadienne ;
 Tom Vallance (1856-1935), footballeur écossais.